Джошуа Фредерик Вагенар (; ) — канадский футболист, игравший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
В 2002 году начал профессиональную карьеру с лондонским «Сити» в Канадской профессиональной футбольной лиге.

Нидерланды и Дания 
Вагенар начал свою карьеру в Нидерландах как запасной вратарь после Стефана Постма. Дебют состоялся в матче против ПСВ, когда вышел на замену после того, как Постма сломал ногу в результате столкновения. Вагенар начал следующую игру против АЗ, в которой «АДО Ден Хааг» сыграв 2:2, заработал первое очко в сезоне. Во время игры Джош пострадал от разрыва мышцы в грудной клетке и не смог начать следующую игру. Сезон закончился тем, что Вагенар сыграл еще пару игр, а «Ден Хааг» вылетел. В середине второго года он покинул Ден Хааг и отправился в Штаты, чтобы сосредоточиться на олимпийской квалификации с канадской командой до 23 лет. Канада проиграла финальное место на Олимпийских играх в Пекине американцам, в которую вошли Саша Клештан, Фредди Аду, Джонатан Спектор и Джози Алтидор. После олимпийской квалификации Вагенар стал игроком датского «Люнгбю», в котором играл на протяжении последних двух месяцев сезона.

«Йовил Таун» 
В июле 2008 был на просмотре в «Лидс Юнайтеде», но контракт ему не предложили. 6 августа того же года стал игроком «Йовил Таун», в котором была потребность в вратарях.

В течение первых трех месяцев он был запасным после Асмира Беговича, но после окончания аренды боснийского вратаря, Вагенар сыграл каждую игру и вошёл в команду недели после матча с «Саутенд Юнайтед».

В 2009 году подписал однолетнее соглашение с «Фалкирком». В конце сезона покинул шотландский клуб после того, как команда вылетела из высшего дивизиона.

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Канады состоялся 15 ноября 2006 года в товарищеском матче против Венгрии. Был в составах сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2009, но там не сыграл ни одного матча. Всего Вагенар за «красных» сыграл 4 матчей.

Примечания

Ссылки 

Профиль на сайте клуба «Йовил Таун»
Профиль на сайте клуба «Фалкирк»
 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Фалкирк»